DGB steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Blutgruppenforschung (seit 1927), siehe Otto Reche
 Deutscher Gehörlosen-Bund
 Deutscher Gewerkschaftsbund (seit 1949)
 Deutscher Gewerkschaftsbund (1919–1933)
 Deutsches Geschlechterbuch
 Deutsches Gymnasium Biel
 Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
 Bahnhof Großenhain Berl Bf (DS100-Code)

Siehe auch:
 DBG

Abkürzung